Lárissa — cidade da Grécia, capital da Tessália.
Larissa (satélite) — um satélite natural do planeta Netuno.
Lárissa (mitologia) — ninfa que deu nome à cidade e ao satélite de Neptuno.

Pessoas
Larissa Manoela — atriz e cantora brasileira
Larissa Maciel — atriz brasileira
Larissa Costa — Miss Brasil de 2009

Outros
Larissa — companheira da personagem Camila, na Eneida
Athlitiki Enosi Larissa 1964 ou AE Larissa — clube de futebol grego

Desambiguações de antropônimos